

Notas gerais
 Em 1969, a Allied Artists lançou um total de 8 filmes.
 Last Summer, drama dirigido por Frank Perry, além de uma indicação ao Oscar para Catherine Burns, recebeu diversas outras premiações, inclusive no Festival de Mar del Plata.

Filmes do ano

Premiações do Oscar

Bibliografia
 

Filmes da Allied Artists Pictures
Filmes do Reino Unido de 1969
Filmes da Itália de 1969
Filmes da França de 1969
Filmes da Alemanha de 1969